Çakırbağ (Bayburt), een dorp in het Turkse district Bayburt
Çakırbağ (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Çakırbağ (Kale), een dorp in het Turkse district Kale
Çakırbağ (Karaman), een dorp in het Turkse district Karaman